Lindberg bezeichnet:
 Lindberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lindberg (Brillen), dänischer Hersteller von Brillen
 Lindberg (Band), japanische Pop-Band
 Lindberg Engineering, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lindberg (Winterthur), bewaldeter Hügel bei Winterthur

Lindberg ist der Name folgender

Gemeinden und Orte:
 Lindberg, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Lindberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lindberg (Perlesreut), Ortsteil der Gemeinde Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lindberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lindberg (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lindberg (Varberg), Stadtteil von Varberg in Schweden
 Lindberg (Washington), Ort im US-Bundesstaat Washington

Berge und Erhebungen:
 Lindberg (Bayerischer Wald, Kollnburg), 752 m, zwischen Ramersdorf in der Gemeinde Kollnburg und Schwaben in der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Lindberg (Abteiland), 699 m, bei Dorn, Gemeinde Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lindberg (Bayerischer Wald, Perlesreut), 638 m, beim Ort Lindberg der Gemeinde Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lindberg (Bayerischer Wald, Perasdorf), 635 m,  beim Ort Unterlindberg der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lindberg (Rhön), 571 m, bei Hausen (Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Lindberg (Chiemgau), 506 m, bei Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Lindbergh
 Lindeberg